Михалич (, ) — южнославянская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Михалич, Славко (1928—2007) — хорватский поэт.
 Михалич, Франьо (1920—2015) — югославский легкоатлет.

Топоним 
 Михалич — село в Варненской области Болгарии.
 Михалич — село в Хасковской области Болгарии.